Комсомольський парк (Лубни)

Колишні назви

 Студентський парк (Кременчук)
 Парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому
 Міський сад (Ізмаїл)